Muskelknut kan avse: 

* Muskelknut eller muskelknuta eller en godartad tumör, se myom 
 Muskelknutor – anses vara centrum för smärta, se triggerpunkter

Se även 
 Cystor